Rudolf Beran ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Beran (Politiker) (1887–1954), tschechoslowakischer Politiker
 Rudolf Beran (Bildhauer) (1914–1970), österreichischer Bildhauer